Álvaro Palmeira foi um anarquista brasileiro de fins do século XIX e início do século XX. Junto com Manuel Campos, Carlos Dias, Astrogildo Pereira, José Elias da Silva, João da Costa Pimenta e Agripino Nazaré foi um dos articuladores da Insurreição anarquista de 1918 que inspirada pela Revolução Russa pretendia derrubar o governo central na capital do país.

Anarquistas da Insurreição de 1918